Râul Vârtop se poate referi la:

 Vârtop - afluent al râului Baboia
 Vârtop - afluent al râului Peșteana